Accursio steht für:

 Accursio (Mailand), ein Stadtviertel von Mailand
 Palazzo d’Accursio, ein Gebäudekomplex in Bologna

Personen:
 Accursius (um 1185–um 1260), Florentiner Jurist und Glossator
 Mariangelo Accursio (1489–1546), italienischer Philologe und Gelehrter
 Accursio Bentivegna (* 1996), italienischer Fußballspieler
 Accursio Di Leo (1917–1997), italienischer Schauspieler
 Accursio Miraglia (1896–1947), italienischer Gewerkschafter

Siehe auch:
 Accursius (Begriffsklärung)
 Acúrsio